Gouvernement de Moscou peut désigner :

Gouvernement de Moscou (1708-1929) : une subdivision administrative de l'Empire russe jusqu'en 1929

Gouvernement de Moscou (1995-) : l'administration municipale de Moscou depuis 1995